Jamal Naji ist der Name folgender Personen:

* Jamal Naji (Autor) (1954–2018), jordanischer Autor
 Jamal Naji (Handballspieler) (* 1986), deutscher Handballspieler und -trainer